HMS Ambush je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Ambush (P418) 
 HMS Ambush (S120)

Ambush